Московска конференция може да се отнася за пет последователни срещи на върха между съюзниците в хода на ВСВ и след нападението на Нацистка Германия над СССР на 22 юни 1941 г.:

 Московска конференция (1941)
 Московска конференция (1942)
 Московска конференция (1943)
 Московска конференция (1944)
 Московска конференция (1945)